Het Engelse woord voor luchtverkeersleiding
Air Traffic Control (band), een rockband uit Canada

Zie ook 
Air Traffic Controller (doorverwijspagina)